Ellmauer ist der Name folgender Personen:

 Katharina Ellmauer (* 2000), österreichische Skispringerin
 Matthias Ellmauer (* 1946), österreichischer Politiker